ZG steht für:

 Zeitschrift für Gesetzgebung 
 Zentralgenossenschaft;  bedeutende Vertreter:
 ZG Raiffeisen, Badische Raiffeisen Zentralgenossenschaft in Karlsruhe 

ZG steht für ein Kfz-Kennzeichen:

 Kroatien: Zagreb
 Schweiz: Kanton Zug

Z(G) steht für:

 Zentrum (Algebra), im mathematischen Teilgebiet der Algebra

Zg steht für:
 Signale an Zügen im deutschen Eisenbahnwesen
 Zettagramm, SI-Einheit für 1021 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

zG. steht für:

 das Monogramm des österreichischen Malers, Graphikers, Illustrators und Lyrikers Otto Maria Miethke (Pseudonym Otto zu Gutenegg)

zg steht für:
 Zeptogramm, SI-Einheit für 10−21 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

 
ZG